Europamästerskapet i futsal 2008 spelades i Belgien 20-24 mars 2008 och var den 8:e upplagan av Europamästerskapet i futsal. Åtta landslag deltog i Europamästerskapet.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Placeringsmatcher

Spelträd

Spel om femte-åttondeplats

Semifinal

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutställning

Källor
 Officiell hemsida 

2008
Futsalåret 2008
2008 i Belgien
Futsal i Belgien
Sportevenemang i Belgien